Les ǃKung sont des San vivant dans le désert du Kalahari en Namibie, au Botswana et en Angola.

Ethnonymie 
Selon les sources et le contexte, on observe différentes formes : Auen, Dzu'Oasi, Ju/'hoan, Ju/'hoansi, Juhoansi, Jul'hoansi, Ju'Oasi, Jũ/wãsi, !Khung, !Kung Tsumkwe, !Kuong, Makaukau, Qhung, Tsumkwe, !Xũ, Zhu'oasi, Zhũ/twãsi, Z̳u'/wa-si.

Le point d'exclamation correspond à un clic phonétique, typique de la langue des !Kung.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Megan Biesele (et al.), The Past and future of !Kung ethnography : critical reflections and symbolic perspectives : essays in honour of Lorna Marshall, H. Buske, Hamburg, 1986, 423 p.  
  Megan Biesele, Women like meat : the folklore and foraging ideology of the Kalahari Ju/ʾhoan, Witwatersrand University Press, Johannesburg, South Africa ; Indiana University Press, Bloomington, 1993, 225 p.  
  Megan Biesele et Robert K. Hitchcock, The Ju/'hoan San of Nyae Nyae and Namibian independence: development, democracy, and indigenous voices in Southern Africa, Berghahn Books, New York, Oxford, 2011, 269 p. 
  Nancy Howell, Life histories of the Dobe !Kung: food, fatness, and well-being over the life span, University of California Press, Berkeley, 2010, 234 p. 
  Richard Katz, Megan Biesele et Verna St. Denis, Healing makes our hearts happy: spirituality & cultural transformation among the Kalahari Ju/'hoansi, Inner Traditions, Rochester (Vt.), 1997, 213 p.  
  Richard B. Lee et Irven DeVore (dir.), Kalahari hunter-gatherers: studies of the !Kung San and their neighbors, Harvard University Press, Cambridge, Mass., London, 1998, 408 p. 
  Richard B. Lee, The Dobe Ju/'hoansi, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, CA, 2012 ( éd.), 294 p. 
  Lorna J. Marshall, Nyae Nyae !Kung beliefs and rites, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, Mass., 1999, 361 p. 
  John Perrott, Bush for the Bushman: need 'the Gods must be crazy' Kalahari people die?, Beaver Pond Pub. & Printing, Greenville, Pa., 1992, 227 p. 
 Marjorie Shostak, Nisa : une vie de femme (traduit de l'anglais par Françoise Bouillot), Éd. Payot & Rivages, Paris, 2010 (rééd.), 491 p.  
   Sonja	Speeter-Blaudszun, Die expeditionen der familie Marshall : eine untersuchung zur ethnographischen erforschung der Nyae Nyae !Kung, Lit Verlag, Münster, 2004, 380 p.  (texte remanié d'une thèse)

Filmographie

Films de John Marshall 
Au cours de plusieurs expéditions, l'anthropologue américain  (1932-2005) et son équipe ont réalisé une série de films documentaires édités en DVD par Documentary Educational Resources, Watertown, MA, en 2007.
 First film, 1951
 !Kung bushmen : hunting equipment, 1951-1953 
 A rite of passage, 1952-1953
 1957-1958 : An argument about a marriage, Debe's tantrum, A group of women, The melon tossing game, N/um Tchai: the ceremonial dance of the !Kung bushmen, Children throw toy assegais, The Lion game, Men bathing, Playing with scorpions, Tug-of-war, Bushmen, The wasp nest
 A joking relationship, 1962 ?
 A curing ceremony, 1969 ?
 The !Kung San : resettlement, 1978
 N!ai, the story of a !Kung woman, 1978 
 The !Kung San : traditional life, 1978 ?
 Pull ourselves up or die out, 1980-1984
 To hold our ground: a field report, 1991 ?

Autres 
  Remembering John Marshall, film documentaire réalisé par Alice Apley et David Tamés, Documentary Educational Resources, Watertown, MA, 2007, 16 min (DVD)
  Bitter roots : the ends of a Kalahari myth, film documentaire réalisé par Adrian Strong, Documentary Educational Resources, Watertown, MA, 2011, 1 h 11 min (DVD)

Articles connexes 
 Les dieux sont tombés sur la tête
 Chasseurs-cueilleurs en Afrique
 Famille matrilinéaire, Famille matrifocale
 ǃkung sud-oriental

Liens externes 
 

Groupe ethnique en Afrique du Sud
Groupe ethnique en Namibie
Groupe ethnique au Botswana
Droit des peuples autochtones
Peuple chasseur-cueilleur d'Afrique